Out for Blood — пятый студийный альбом американской трэш-метал группы Sadus, вышедший на лейбле Mascot Records 27 февраля 2006 года в Европе и 2 мая 2006 года в США.

Об альбоме 
Запись Out for Blood проходила в американской студии звукозаписи Trident Studios в Пачеко, Калифорния совместно с продюсером Børge Finstad (Mayhem, Borknagar, Vintersorg, Extol) и звукорежиссёром Juan Urteaga. В записи одной из песен, в качестве приглашённого гостя, принял участие фронтмен группы Testament — Чак Билли. На этом альбоме впервые басист группы Стив ДиДжиорджио начинает экспериментировать с вокалом. Песня «Freedom» посвящена покойному лидеру группы Death — Чаку Шульдинеру.

Над обложкой диска работал художник Travis Smith, известный своими работами с Devin Townsend, Amorphis, Opeth, Nevermore.

По мнению обозревателя сайта Blabbermouth Кейта Бергмана: «Это один из тех, редко встречающихся трэш альбомов, в котором помимо „технической мишуры“ присутствует настоящая скрытая „свирепость“».

Список композиций

Участники записи 
 Darren Travis — гитара, вокал, тексты.
 Steve DiGiorgio — бас, клавишные.
 Jon Allen — ударные.

Приглашенный музыкант 
Чак Билли — гостевой вокал в песне «Crazy»

Технический состав
 Ken Lee — мастеринг
 Travis Smith — оформление обложки
 Patrick Ramseier — фотография
 Juan Urteaga — звукорежиссёр
 Børge Finstad — продюсер

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Out For Blood на discogs.com

Альбомы 2006 года
Альбомы Sadus